PMK peut faire référence à:

 la productivité moyenne du capital PMK
 les  russes
 le parti politique indien 
 la Pairwise Master Key dans le protocole IEEE 802.11i
 le Prytanée militaire de Kati au Mali
 le Prytanée militaire de Kadiogo au Burkina Faso
 le piperonyle méthyle cétone ou 
 la série des PMK, fusils Kalachnikov fabriqués en Pologne